Le elezioni regionali in Spagna del 2020 si sono tenute il 12 luglio per il rinnovo delle assemblee parlamentari della Galizia e dei Paesi Baschi.

Risultati

Galizia

Paesi Baschi

Collegamenti esterni

2020
Spagna